Оверчук - украинская фамилия.